Black Hawk (Czarny Jastrząb) (1767–1838) – wódz Indian Sauków i Lisów.
 Sikorsky UH-60 Black Hawk – śmigłowiec amerykański
 Sikorsky S-67 Blackhawk – śmigłowiec amerykański
 Blackhawk (komiks)
 USS Black Hawk – nazwa okrętów amerykańskich

Miejscowości w USA:
 Blackhawk – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Meade
 Blackhawk – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa

Gminy w USA:
 Blackhawk (ang. Blackhawk Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Rock Island